Badhuisstraat (Scheveningen)
Badhuisstraat (Vlissingen)